

Населені пункти та їхні частини
 Вжоси — село в гміні Волув Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вжоси — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Вжоси — село в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Вжоси — село в гміні Пшистайнь Клобуцького повіту Сілезького воєводства

 Вжоси — частина міста Торунь в Куявсько-Поморському воєводстві
 Вжоси — частина міста Рибник в Сілезькому воєводстві
 Вжоси — частина села Дзежонзна в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Вжоси — частина села Квапінка в гміні Рацеховіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Вжоси — частина села Завада в гміні Мисьленіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Вжоси — частина села Залесе-Ґурне в гміні П'ясечно Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Вжоси — частина села Ґлінянка в гміні Вйонзовна Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Вжоси — частина села Закшевко в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Вжоси — частина села Бядач у гміні Ключборк Ключборського повіту Опольського воєводства
 Вжоси — частина села Пачина в гміні Тошек Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Вжоси — частина села Яловенси в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Вжоси — частина села Бронішовиці в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Вжоси — колонія в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Вжоси — осада в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вжоси — осада в гміні Дружбіце Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Вжоси — осада в гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Вжоси — осада в гміні Дорухув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Вжоси — осада в гміні Тучно Валецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки